Les familles Robinette, Robinett et Robnett, qui vivent aux États-Unis et au Canada, et auxquelles appartient le Président  américain Joseph Robinette Biden Jr, descendent d'Allen Robinett, un quaker fils d'un huguenot français qui, lors des persécutions contre les protestants (guerres de Religion), se réfugia un temps à Londres puis s'embarqua en 1682 pour la Pennsylvanie .

Bibliographie 
 L'ancêtre huguenot de Joe Biden
 Site de généalogie huguenote
  Site généalogique de la famille Robinette

Patronyme français